Corbata puede referirse a:

 Alfiler de corbata, instrumento utilizado para fijar la corbata a la camisa, se le conoce también como pasador de corbata o pisacorbata.
 Corbata, complemento en el vestir masculino y femenino.
 Corbata de lazo, complemento en el vestir masculino y femenino; también conocido como corbata de gatito, corbata de moño, corbata michi, corbatín, hallaquita, humita, lazo de esmoquin, moña, moñita, moño o pajarita.
 Nudo de corbata Windsor o nudo Windsor simple, método de anudar las corbatas alrededor del cuello de una persona y la camisa.
 Corbata de bolo, complemento de vestir, también conocido como corbata de cordón o lazos de cordón.
 Corbata, repostería típica de la localidad española de Unquera (Cantabria).
 La corbata, obra de teatro de Alfonso Paso.
 Corbata de fuego, artificio de fuego de guerra empleado por la antigua marina.
 Pepitero de corbata, pepitero gorjinegro o saltador de garganta negra; especie de ave paseriforme que integra el género Saltator, de la familia Cardinalidae, que vive en las forestas abiertas del centro de América del Sur
 Milano de corbata, milano muslirrufo, gavilán de calzón rufo o milanito de pecho gris; especie de ave accipitriforme de la familia Accipitridae que vive en Sudamérica.
 Aguja corbata, agujón sable, sauro atlántico, agujón común, marao machete, guama o tijerillas; pez marino de la familia belónidos, especie cosmopolita distribuida ampliamente por aguas tropicales y templadas de todos los océanos, el mar Caribe y el golfo de México, que pertenece a la especie Ablennes hians, única especie del género Ablennes.